

Patronyme
Henry W. Hartsfield, Jr (1933-) est un astronaute américain.
Roy Hartsfield (1925-2011) est un joueur et manager américain de baseball.
William B. Hartsfield (1890-1971) est un homme politique américain qui fut maire d'Atlanta à deux reprises.

Aéroport
L'aéroport international Hartsfield-Jackson d'Atlanta est le plus grand aéroport des États-Unis et du monde pour son trafic.

Homonymie de patronyme